Дэвид или Давид Ливингстон ():
 Ливингстон, Давид (1813—1873) — шотландский миссионер, исследователь Африки. Ливингстон, Дэвид Морс (1941—2021) — американский онколог.
 Ливингстон, Дэвид Ноэль (род. 1953) — британский географ и историк.